Sacrifice é a vitima que sofre os danos do poder do outro combatente

Sacrifice (banda)
Sacrifice (álbum de Motörhead)
Sacrifice (álbum de Saxon)
Sacrifice (álbum de Sylver)
"Sacrifice" (canção de Bebe Rexha)
"Sacrifice" (canção de Elton John)
"Sacrifice" (Supernatural), episódio da telessérie
Sacrifice (filme), produção de 2011 com Cuba Gooding Jr. e Christian Slater
TNA Sacrifice - evento de wrestling

Desambiguação